Diversas personas han llevado el nombre de Francisco de Paula Fernández:

 Francisco de Paula Fernández de Córdoba y Cárdenas (1763-1824), XVIII conde de la Puebla del Maestre, noble español.
 Además del antedicho, otros tres descendientes suyos se llamaron Francisco de Paula Fernández de Córdoba y fueron condes de la Puebla del Maestre en los siglos XIX y XX. Se exponen en la voz sobre este condado.
 Francisco de Paula Fernández Gascó (1768-1826), político español, diputado a las Cortes de Cádiz y ministro de la Gobernación durante el Trienio Liberal.